Ciocoi poate să însemne:
 boier, impilator
 nume de persoană din Republica Moldova și România:
 Gheorghe Ciocoi, scriitor din Republica Moldova
Aureliu Ciocoi, diplomat moldovean